Pierre Lassus (1741-1807), chirurgien français ;
 Pierre Lassus (né en 1945), essayiste français ;
 Pierre Lassus (né en 1984), entraîneur sportif français.